Diomedes puede referirse a:
Diomedes, rey mitológico de Argos.
Diomedes de Tracia, gigante mitológico de Tracia.
Diomedes, rey indogriego del siglo I a. C.
Diomedeidae, familia de aves marinas.

Enlaces externos